Die Glocke von Buchenwald steht für:

 die Glocke im Turm der Gedenkstätte des KZ Buchenwald, siehe Buchenwald-Glocke
 ein Lied von Alexander Sobolew und Wano Muradeli, siehe Die Glocke von Buchenwald (Lied)
 eine Kantate von Fritz Geißler und Armin Müller, siehe Buchenwald-Glocke#Kantate „Die Glocke von Buchenwald“
 ein Buch von Sergej Jefremow, siehe Buchenwald-Glocke#Sergej I. Efremov: "Die Glocke von Buchenwald"